Рагімов () — азербайджанське прізвище.

 Рагімов Віталій Меджидович (* 1984) — азербайджанський борець греко-римського стилю, дворазовий призер чемпіонатів світу, призер та чемпіон Європи, срібний призер Олімпійських ігор
 Рагімов Вюгар Гамідулла-огли (* 1986) — український борець греко-римського стилю азербайджанського походження, триразовий призер чемпіонатів Європи, учасник Олімпійських ігор
 Рагімов Дадаш Бахман-огли (* 1932) — азербайджанський науковець-іхтіолог.
 Рагімов Мікаїл Ісмаїл огли (* 1930) — радянський і азербайджанський учений, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент ВАСГНІЛ, член-кореспондент НАНА
 Рагімов Рустам Талят огли (* 1948) — колишній радянський футболіст і арбітр усесоюзної категорії, інспектор АФФА
 Рагімов Садиг Гаджияр Алі огли (* 1914 — † 1975) — радянський та азербайджанський політичний і державний діяч, голова Ради міністрів Азербайджанської РСР у 1954–1958 роках
 Рагімов Сулейман Гусейн огли (* 1900 — † 1983) — азербайджанський і радянський письменник, Народний письменник Азербайджану, Герой Соціалістичної Праці

азербайджанські прізвища